Santuario della Madonna della Salute – chiesa di La Spezia
 Santuario della Madonna della Salute – chiesa di Mestre
 Santuario della Madonna della Salute – chiesa di Taranto